Васи́лий (Васо́) Иси́дорович Кикви́дзе () — активный участник гражданской войны, красный командир, командовал воинскими соединениями Красной армии на Южном фронте.

Биография 
Родился  года в Кутаиси. Годы его раннего детства прошли в Тифлисе. Большая семья жила на маленький заработок отца — повара, выходца из крестьян. Мать его, Антиофа Виссарионовна, была дочерью кузнеца. Жили буквально впроголодь. С детства Васо познал нужду и труд.

Отец его, Исидор Михайлович Киквидзе, считался честным человеком с передовыми взглядами. Он умер, когда Василию было 6 лет. Оставшись без средств к существованию, Антиофа Киквидзе переехала из Тифлиса к своему отцу — Виссариону Рухадзе в деревню Хони недалеко от Кутаиси. Дед определил Васо в Кутаисскую мужскую гимназию. В одно время с ним, но классом старше в этой же гимназии учился Владимир Маяковский. Здесь Киквидзе вступил в революционный кружок, которым руководил Кутаисский комитет РСДРП. Киквидзе участвовал в распространении листовок, прокламаций и прославился своей дерзостью и отвагой.

Принимал участие в революции 1905 года (распространял листовки), а в 1910 году из-за большой материальной нужды, а главное, из-за политической неблагонадежности был исключён из Кутаисской гимназии за политическую неблагонадёжность. Поступил молотобойцем в кузницу.

Во время Первой мировой войны с 1915 года служил вольноопределяющимся, после военного обучения в городе Кирсанов Тамбовской губернии служил в 6-й кавалерийской дивизии 7-го кавалерийского корпуса Юго-Западного фронта.
Прежде чем он успел явиться к месту службы, в Кирсанов прибыло сообщение из жандармского управления Кутаиси о его неблагонадёжности. Начальство явно начало придираться к нему, стараясь спровоцировать.

Весной 1916 года он бежал в Баку, где устроился рабочим на нефтяных промыслах. Однако среди промысловиков нашёлся человек, выдавший Киквидзе полиции. Отсидев положенное время на гауптвахте, он снова направляется в строй, теперь уже под особым надзором.

В начале января 1917 года новобранцев отправили с маршевым эскадроном на позиции. Воспользовавшись царившей во время отправки неразберихой, Киквидзе бежал, на этот раз в район Кутаиси. Здесь, в одном из горных аулов, у своего дальнего родственника, он рассчитывал найти надёжное убежище. Но его снова выследили, он был арестован и отправлен в Кутаиси на военную гауптвахту. Через несколько дней военно-полевой суд кутаисского гарнизона за «измену» и неоднократный побег из армии приговорил его к смертной казни..

Был амнистирован после Февральской революции. Вступил в партию левых эсеров.

В марте 1917 года возглавил солдатский комитет 6-й кавалерийской дивизии. Являлся делегатом Первого съезда солдатских депутатов Юго-Западного фронта (7 мая 1917 года, Каменец-Подольский).

После выступления Киквидзе на митинге перед солдатами 3-го запасного кавалерийского полка начались беспорядки, в результате которых был убит помощник командира полка полковник Антадилов.

После октябрьской революции 1917 года избран товарищем (заместителем) председателя Военно-Революционного комитета Юго-Западного фронта. 29 декабря 1917 года выехал из расположения 6-й кавалерийской дивизии в Ровно для участия во внеочередном съезде фронтовых комитетов солдатских депутатов (проведение съезда было назначено на 30 декабря 1917 года в связи с тем, что подчинявшиеся Центральной Раде гайдамаки захватили штабы 11-й, 4-й, 6-й и 8-й армий).
30 декабря 1917 года отряд гайдамаков под командованием полковника Оскилко занял город, но был выбит контратакой трёх сводных отрядов, организованной Киквидзе и Ерёминым

1 января 1918 года в Ровно был сформировал Ровенский красногвардейский отряд — 1500 человек (1100 военнослужащих Туркестанского и 25-го корпусов, 150 кавалеристов 13-го Орденского полка с конским составом и вооружением, автобронерота Юго-Западного фронта в полном составе, две полевые батареи Туркестанского корпуса, 25 военнослужащих 25-го инженерного полка и 50 рабочих города Ровно). После ремонта бронепоезда, 3 января 1918 года этот отряд под командованием Киквидзе нанёс поражение конному отряду гайдамаков под командованием полковника Оскилько, позднее занял Житомир, а затем — Бердичев, который удерживал, прикрывая эвакуацию Юго-Западного фронта.
В начале марта 1918 года под его командование были переданы отряды Г. Чудновского и В. Ауссема, эти силы стали основой для создания 4-й армии, которая с боями отступила к Полтаве.

В мае 1918 года сформировал в Тамбове 1-ю дивизию внеочередного формирования РККА (впоследствии получившую название 16-й стрелковой дивизии РККА) и стал её командиром (к концу мая в составе дивизии насчитывалось 4500 человек). 4 июня 1918 года дивизия была направлена в распоряжение командования Северо-Кавказского фронта и 12 июня вступила в боевые действия против донских казачьих полков, в течение трёх дней атаковавших станицу Урюпинская. 19—20 июня 1918 года сводный пехотно-кавалерийский отряд из состава дивизии (1000 человек под командованием Киквидзе) ликвидировал вооружённое восстание в Тамбове, которое было организовано под руководством царского генерала Богдановича и командира 1-го Тамбовского полка Окницкого.

С июня 1918 по январь 1919 года 16-я стрелковая дивизия входила в состав 9-й армии РККА, действовавшей против войск генерала П. Н. Краснова. Для этих действий Киквидзе получил от командования три бронепоезда, интернациональный батальон и роту китайцев. Под его началом с июня 1918 года воевал известный революционер, матрос-анархист А. Г. Железняков, которого Киквидзе назначил на должность командира 1-го полка своей дивизии.

В ночь с 11 на 12 января 1919 года около хутора Зубрилова при проведении рекогносцировки был смертельно ранен и скончался от полученного пулевого ранения.

Из станицы Преображенская тело Киквидзе было отправлено для захоронения в Москву. В Москве он был похоронен на Ваганьковском кладбище (59 уч.).

Обстоятельства гибели 
Согласно официальной историографии гражданской войны В. И. Киквидзе погиб 11 января 1919 года около хутора Зубрилова в бою, или, как писалось иногда в биографических справках о Киквидзе, «в ночном бою».

В документальной повести писателя Т. К. Гладкова, написанной им в том числе и на основе литературной записи воспоминаний соратника Киквидзе — К. Ерёмина, говорится о «сухо треснувшем одиночном выстреле со стороны противника», то есть в этом случае картина уже несколько отличается от официальной историографической точки зрения о «ночном бое».

У левых эсеров имелась своя версия гибели Киквидзе, которая была изложена в берлинском сборнике 1922 года «Кремль за решёткой (подпольная Россия)»:

«Тов. Киквидзе <…> был очень популярен в красноармейских массах, что крайне беспокоило коммунистов, не имевших возможности ни арестовать его как левого эсера, ни сместить с военного поста. Незадолго до смерти Киквидзе попались в руки документы о подготовке на него покушения тайной боевой дружиной, приехавшей из Питерской ЧК».

Память 
В честь В. И. Киквидзе названы:
 в 1936—1998 годах — посёлок городского типа Киквидзе (ныне станица Преображенская);
 Киквидзенский район в Волгоградской области;
 улицы в Волгограде, Тамбове.
 бульвар в городе Пушкине (в 1923—1993, ныне Кадетский бульвар);
 хутор Зубриловка Новониколаевского района Волгоградской области в 1936 переименован в хутор Киквидзе.
 в хуторе Зубриловка есть музей Киквидзе;
 16-я стрелковая дивизия имела почётное наименование имени В. И. Киквидзе.

В октябре 2015 г. Киквидзе попал в опубликованный Украинским институтом национальной памяти «Список лиц, которые подпадают под закон о декоммунизации». Его имя начали удалять с объектов топонимики на территории Украины. Например, улица Киквидзе в Киеве была переименована в улицу Михаила Бойчука в декабре 2016 г. Улица Киквидзе в Ровно была переименована еще в декабре 2014 г.

Примечания

Литература 
 
 
 
 
 
 Ратьковский И. С. Крушение 1 сентября 1918 г. спецпоезда Председателя Высшей Военной инспекции Н. И. Подвойского: версии событий // ОСТКРАФТ, 2018. № 6.

Ссылки 
 Киквидзе Василий Исидорович, биографическая справка ;
 Ярослав Леонтьев «Пасынки революции»
 Художественно-биографический фильм «Шальная пуля»

Выпускники Кутаисской гимназии
Участники Первой мировой войны (Россия)
Погибшие в Гражданскую войну в России
Эсеры
Левые социалисты-революционеры
Похороненные на Ваганьковском кладбище